Piandavello è una località (non è considerata curazia) del castello di Domagnano, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Note

Voci correlate 
 Domagnano
 Cà Giannino
 Fiorina
 Spaccio Giannoni
 Torraccia

Domagnano
Curazie dei castelli di San Marino